Le terme Canadiens peut faire référence à :
 Habitants et citoyens du Canada : Canadiens (peuple)
 Groupe ethnique du Canada majoritairement d'ascendance française ou britannique, mais dont les membres ne s'identifient plus à leurs origines ethniques ancestrales, surtout situé dans l'Est du Canada
 Équipe professionnelle de hockey sur glace dans la LNH, les Canadiens de Montréal